Lua est un nom propre qui peut désigner :

Divinité romaine 
 Lua ou Lua Mater ou encore Lua Saturni est une déesse romaine mineure.

Saint chrétien 
 Lua (), irlandais, moine de l'abbaye de Luxeuil dans le diocèse de Besançon, accompagna saint Colomban jusqu'à Bobbio en Italie, où il meurt ; fêté le 5 décembre.

Informatique 
 Lua est un langage de programmation libre orienté script, réflexif, impératif et fonctionnel.

Langues 
 lua, code de langue ISO 639-2, ISO 639-3 et IETF de la langue Luba-kasaï ;
 lūà, ou lua, autre nom de la langue niellim parlée au Tchad.

Toponymie 
 la Lua, une rivière et affluent de l’Ubangi au Congo-Kinshasa.

Références